Paula steht für:

 Paula, einen weiblichen Vornamen
 Paula (1952), US-amerikanischer Film von Rudolph Maté 
 Paula (2016), deutsch-französischer Film von Christian Schwochow
 Paula (Amiga), einen spezialisierten Customchip im Commodore Amiga, siehe
 Paula (Band), eine Berliner Musikband
 Paula (Buenos Aires), einen Ort in Argentinien
 Paula (Roman), einen Roman der chilenischen Autorin Isabel Allende
 Paula (Windmühle),  eine Windmühle in Steinhude
 Paula (Zeitschrift),  eine chilenische Frauen-Zeitschrift
 Paula, einen Kosenamen für eine Gitarre der Bauart Gibson Les Paul
 Paula, einen Preis für Filmschaffende des Progress Film-Verleihs
 Hurrikan Paula, einen karibischen Wirbelsturm vom Oktober 2010
 Sturmtief Paula, ein Sturmtief vom Januar 2008
 (1314) Paula, einen Asteroiden

Siehe auch:
 de Paula